Waitangi Stream ist der Name folgender Fließgewässer in Neuseeland:

 Waitangi Stream (Hawke Bay), Zufluss der Hawke Bay, Region Hawke’s Bay, Nordinsel
 Waitangi Stream (Makarau River), Zufluss des Makarau River, Region Auckland, Nordinsel
 Waitangi Stream (Pazifischer Ozean) in der Region Otago, Südinsel
 Waitangi Stream (Poporangi Stream), Zufluss des Poporangi Stream, Region Hawke’s Bay, Nordinsel
 Waitangi Stream (Tom Bowling Bay), Zufluss der Tom Bowling Bay, Region Northland, Nordinsel
 Waitangi Stream (Waingaromia River), Zufluss des Waingaromia River, Gisborne District, Nordinsel
 Waitangi Stream (Waipa River), Zufluss des Waipa River, Region Waikato, Nordinsel
 Waitangi Stream (Waitangi River), Zufluss des Waitangi River, Region Northland, Nordinsel
 Waitangi Stream (Waiuku River), Zufluss des Waiuku River, Region Auckland, Nordinsel
 Waitangi Stream (Whangaeu River), Zufluss des Whangaeu River, Region Manawatu-Wanganui, Nordinsel